Olizy est le toponyme de 
 Olizy, commune du département de la Marne.
 Olizy (Ardennes), ancienne commune du département des Ardennes.
 Olizy-Primat, commune du département des Ardennes
 Olizy-sur-Chiers, commune du département de la Meuse